«Звёздный путь 4: Дорога домой» () — четвёртый полнометражный научно-фантастический фильм, действие которого происходят во вселенной Звёздного пути.

 Сюжет «Дорога домой» является продолжением сюжета третьего фильма — В поисках Спока (). Экипаж погибшего корабля «USS Enterprise» под командованием Джеймса Тиберия Кирка возвращается на захваченном клингонском корабле домой, готовясь понести наказание за угон звездолёта и саботаж.

В то же время вблизи от Земли появляется космический зонд неизвестного происхождения, дезактивирующий все сигналы и приборы поблизости и транслирующий странный сигнал на Землю, что негативно влияет на земную погоду и грозит разрушить планету. Команде Кирка удаётся отследить сигнал и выяснить, что он на языке горбатых китов. Чтобы пререкрыть разрушительный сигнал, нужно послать ответ зонду, что могут сделать только горбатые киты, к XXIII веку полностью вымершие. Капитан Кирк с командой отправляется в прошлое, в конец XX века, чтобы привезти с собой китов и предотвратить гибель родной планеты.

Команда Кирка перенесла китов в будущее, чем спасла Землю. Однако Кирка разжалуют из чина адмирала за нарушение приказа. Он снова становится капитаном и получает новый корабль.

 В ролях 

 Производство 

Благодаря успеху предыдущих фильмов, компания Paramount Pictures дала согласие на съёмки ещё одной картины, режиссёром которого, как и предыдущего фильма стал Леонард Нимой.

Приняв во внимание мнение поклонников эпопеи, которые утверждали, что «Звёздный путь» в последних двух фильмах стал чересчур мрачным, Нимой и Беннет решили создать более жизнерадостный и динамичный сюжет. Они также отказались от концепции главного врага, заменив его внезапно возникшей проблемой требующей решения.

Первоначально компания Paramount потребовала задействовать в фильме известного комедийного актёра Эдди Мёрфи. Специально для него сценаристы Стив Мирсон и Питер Крайкс придумали нового комического персонажа — профессора английского языка, который живёт в XX веке и верит в существование НЛО.

Тем не менее, поклонники «Звёздного пути»'', всегда занимавшие достаточно активную позицию, выразили своё массовое недовольство по поводу комических моментов в фильме вообще и участия в нём Эдди Мёрфи в частности. Компания «Paramount» прислушалась к целевой аудитории фильма и отозвала кандидатуру Мёрфи из списка актёров. Всего за 12 дней Харви Беннетт и Николас Майер переписали первоначальный сценарий убрав оттуда роль Мёрфи, а заодно и большинство комедийных моментов и диалогов.

Награды и номинации

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы «Звёздного пути»
Фильмы-квадриквелы
Фильмы США 1986 года
Фильмы по сценариям Леонарда Нимоя
Фильмы, спродюсированные Харви Беннеттом
Фильмы по сценариям Харви Беннетта
Фильмы, основанные на сериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал»
Фильмы по сценариям Стива Мирсона
Фильмы по сценариям Питера Крайкса
Фильмы по сценариям Николаса Мейера
Фильмы Леонарда Нимоя
Путешествия во времени в «Звёздном пути»